L'Empreinte de l'ange peut faire référence à :
 L'Empreinte de l'ange, le roman de Nancy Huston paru en 1998.
 L'Empreinte, un film de Safy Nebbou de 2008 sorti originellement sous le titre L'Empreinte de l'ange.

Notes